Тамар, Тамара, Фамар (івр. תָּמָר‎ — «фінікова пальма») — ім'я персонажів Біблії
 Тамар (газове родовище) — газове родовище в Ізраїлі в акваторії Середземного моря. Відкрито в 2009 році. Початкові запаси газу становлять більше 200 млрд м³.